Bug (technologie), een technische storing.
Een tweetal rivieren, nl:
Westelijke Boeg
Zuidelijke Boeg
 Bug (Rügen), een schiereiland in Duitsland 
 een aantal films, waaronder:
 Bug (1975), een film uit 1975 geregisseerd door Jeannot Szwarc.
 Bug (2002), een komedie uit 2002 geregisseerd door Phil Hay en Matt Manfredi.
 Bug (2006), een thriller uit 2006 geregisseerd door William Friedkin.
Bugs (Pearl Jam), een nummer van Pearl Jam.
Bug (Breaking Bad), een televisieaflevering van Breaking Bad.
Bug (Marvel), een Marvel-figuur.